Mont Jefferson est un toponyme courant donné en l'honneur de Thomas Jefferson. Il peut désigner plusieurs lieux, tous aux États-Unis :
 le mont Jefferson (Nevada), , dans la chaînon Toquima ;
 le mont Jefferson (Montana), , dans les montagnes Rocheuses ;
 le mont Jefferson (Oregon), , dans la chaîne des Cascades ;
 le mont Jefferson (Idaho, Montana), , dans les montagnes Rocheuses ;
 le mont Jefferson (New Hampshire), , dans les Appalaches ;
 le mont Jefferson (Caroline du Nord), , dans les Appalaches ;
 le mont Jefferson (New York), , dans les Appalaches ;
 le mont Jefferson (Massachusetts), , dans les Appalaches ;
 le mont Jefferson (Virginie), , dans les Appalaches ;
 le mont Jefferson (Maine), , dans les Appalaches.

Thomas Jefferson